Droga I/62 – droga krajowa w Czechach
 Droga I/62 – droga krajowa I kategorii w południowo-zachodniej Słowacji